Zu keinem ein Wort (mit oder ohne Ausrufezeichen) ist der Titel folgender Werke:

 Zu keinem ein Wort! (Saalmann), 1993 erschienener Kriminalroman für Kinder von Günter Saalmann
 Zu keinem ein Wort, 1999 erschienener Roman von Waltraut Skoddow
 Zu keinem ein Wort! (van Dijk), 2002 erschienenes Jugendbuch von Lutz van Dijk